

Biologie 
 Serpent venimeux, nom vernaculaire des espèces du genre Dendroaspis.

Cinéma et télévision 

 Mamba est un film américain réalisé par Albert S. Rogell en 1930.
 Mamba est film italien réalisé par Mario Orfini en 1988 dont le titre original est Fair Game.

Dérivés

Produits et services 
 Le Mamba est un parcours de montagnes russes situé à Worlds of Fun à Kansas City dans le Missouri, aux États-Unis.
 Le Green Mamba Football Club est un club swazilandais de football basé à Malkerns.
 L'Armstrong Siddeley Mamba est un turbopropulseur.
 L'Armstrong Siddeley Double Mamba est un turbopropulseur.
 Mamba Nation est un univers virtuel en 3D.
 Système sol-air moyenne portée/terrestre (SAMP/T) - Mamba.
 Mamba VBTT, véhicule de transport de troues.

Personnalités

Pseudonyme 

 Mambba, une coloriste de bande dessinée.

Patronyme 

 Hugo Mamba-Schlick (1982-), un athlète camerounais ;
 Lydie Natacha Mamba Danga (1985-), une chanteuse centrafricaine ;
 Léonard Mashako Mamba (1951-2017), homme politique congolais ;
 Priscilla Mamba (1972), athlète eswatinienne ;
Virginie Mamba (1980-), une joueuse de handball congolaise.

Patronyme africain